Phílippos de Grèce (en grec moderne : ), prince de Grèce et de Danemark, est né le  dans le quartier de Paddington, à Londres, au Royaume-Uni. Dernier enfant de l'ex-roi  et de l'ex-reine Anne-Marie de Danemark, c'est un membre de l'ancienne famille royale de Grèce et un financier.

Famille 
Le prince Phílippos est le troisième fils et le dernier enfant du roi  (1940-2023) et de son épouse la princesse Anne-Marie de Danemark (1946). Par son père, il est le petit-fils du roi  (1901-1964) et de la princesse Frederika de Hanovre (1917-1981) tandis que, par sa mère, il descend du roi  (1899-1972) et de la princesse Ingrid de Suède (1910-2000).

Neveu des reines Sophie d'Espagne (1938) et  (1940), Phílippos est également apparenté à la plupart des autres monarques du vieux continent en sa qualité de descendant de la reine Victoria du Royaume-Uni (1819-1901), surnommée la « grand-mère de l'Europe », et du roi  (1818-1906), surnommé le « beau-père de l'Europe ».

Biographie

Une enfance en exil 
Le prince Phílippos voit le jour en exil, au St Mary's Hospital, à Londres, treize ans après l'abolition de la monarchie grecque. Organisé dans la capitale britannique, le , son baptême en la cathédrale Sainte-Sophie de Londres donne lieu à un grand rassemblement du gotha européen : il reçoit en effet pour parrains et marraines le roi , le duc d'Édimbourg, la princesse Diana, l'infante Elena d'Espagne, la princesse Benedikte de Danemark, le prince Michel de Grèce et le prince Kyril de Bulgarie.

L'enfant grandit loin du pays de sa famille et ce n'est qu'en 1993 qu'il est autorisé à pénétrer pour la première fois en Grèce en compagnie de ses parents et de sa fratrie. Or, ce séjour aggrave les tensions existant entre l'ancien roi  et les autorités helléniques. Ces dernières décident alors de déchoir les membres de l'ancienne dynastie de leur nationalité grecque et Phílippos et ses proches doivent attendre 2004 pour pouvoir séjourner normalement en territoire hellénique.

Formation et vie professionnelle 
Le prince commence ses études au collège hellénique de Londres, avant de partir les poursuivre aux États-Unis, d'abord au United World College de  puis à l'université de Georgetown, à Washington. Une fois sa formation terminée, le prince effectue un stage au siège des Nations unies, à New York. Il travaille alors dans le département des relations publiques de l'organisation.

Depuis 2014, Phílippos est analyste d'affaires chez P&L, une entreprise de gestion alternative installée à New York. Comme ses quatre frères et sœurs, le prince fait en outre partie du conseil d'administration de la fondation Anne-Marie, créée par l'ex-roi  pour venir en aide aux territoires et aux populations grecques victimes de catastrophes naturelles.

Vie privée 
Phílippos est un fan de football, qui soutient les clubs d'Arsenal et du Panathinaïkós. Dans les années 2000, il se voit proposer de participer à l'émission britannique Celebrity Big Brother, mais décline l'offre.

Dans les années 2010, le nom du prince apparaît fréquemment dans les listes de  dressées par la presse.

Durant l'été 2020, le prince se fiance officiellement avec Nina Nastassja Flohr, fille de l'homme d'affaires Thomas Flohr et de son ex-épouse Katharina Konečný, ancienne directrice de création de Fabergé et rédactrice en chef du Vogue russe.

Le , Phílippos épouse civilement Nina Flohr. Le mariage religieux a lieu le  à la cathédrale métropolitaine d'Athènes.

Quartiers du prince

Bibliographie 
 .

Références

Articles connexes 
 Famille royale de Grèce
 Prince et princesse de Grèce et de Danemark

Famille royale de Grèce (Oldenbourg)
Naissance en avril 1986
Naissance à Paddington
Philippos